Dies ist eine Liste der gesperrten Trikotnummern der National Hockey League. Gesperrte Trikotnummern () werden gewöhnlich von einem Team nicht mehr vergeben, um damit einen herausragenden Spieler, der diese Nummer trug, zu ehren.

Derzeit sind in der National Hockey League 180 Trikotnummern gesperrt. Zudem gibt es neun Nummern der ehemaligen Teams, die von ihren Nachfolge-Teams wieder vergeben werden (siehe Ehemals gesperrte Nummern). Die größte Anzahl an Spielern stellen die Toronto Maple Leafs mit 19, wobei sie mit gleich fünf verschiedenen Ziffern zwei Spieler gleichzeitig ehrten. Der gleiche Fall trat bei den Canadiens de Montréal dreimal, bei den New York Rangers zweimal sowie einmal bei den Chicago Blackhawks auf. Die Calgary Flames und die St. Louis Blues weichen von der Praxis der gesperrten Nummern ab, indem sie herausragende Spieler in eine Art Ruhmeshalle aufnehmen („honoured numbers“), die Nummern allerdings weiterhin vergeben und nur in Ausnahmefällen (meist vorzeitig aufgrund von Krankheiten/Verletzungen beendete Karrieren) sperren. Die Toronto Maple Leafs hielten dies lange Zeit ebenso, sperrten allerdings zu ihrem hundertjährigen Bestehen im Oktober 2016 direkt elf Trikotnummern.

Wayne Gretzkys Trikotnummer „99“ ist die bisher einzige Nummer, die am 6. Februar 2000 ligaweit gesperrt wurde, wobei er von den Los Angeles Kings und den Edmonton Oilers zusätzlich separat geehrt wurde. Zudem gibt es acht weitere Spieler, deren Nummer von zwei Teams gesperrt wurde – Bobby Hull, Gordie Howe, Ray Bourque, Mark Messier, Patrick Roy, Tim Horton, Red Kelly und Scott Niedermayer.

Die Tabelle ist chronologisch nach Datum der Sperrung geordnet, kann aber nach allen Spalten sortiert werden. Ferner sind jeweils die Namen der Teams angegeben, die zum Zeitpunkt der Ehrung aktuell waren.

Gesperrte Trikotnummern 

Abkürzungen: Nat. = Nationalität; Pos. = Position mit C = Center, LW = linker Flügel, RW = rechter Flügel, D = Verteidiger, G = Torwart, F = Angriffsspieler, R = Rover

Farblegende:

Anmerkungen

Ehemals gesperrte Nummern 
Wenn ein Franchise umbenannt bzw. umgesiedelt wird, werden die bis dahin gesperrten Nummern nicht einheitlich behandelt. Während einige Franchises die Nummern auch unter neuem Namen nicht vergeben, entschlossen sich die Colorado Avalanche sowie die Carolina Hurricanes, die Nummern nach Umsiedlung wieder in Umlauf zu bringen. Dies betrifft somit Spieler der Nordiques de Québec sowie der Hartford Whalers. Mit dem Verkauf der Phoenix Coyotes und deren Umbenennung in Arizona Coyotes im Jahr 2014 werden auch die früheren Nummern der Winnipeg Jets wieder vergeben. Die neun Nummern sind unten aufgeführt.

Zudem kann es weitere Gründe geben, wieso eine eigentlich gesperrte Nummer wieder getragen wird: Bobby Hull beispielsweise erwirkte, dass sein Sohn Brett seine gesperrte „9“ bei den Phoenix Coyotes tragen darf. Außerdem gab Mario Lemieux sein Comeback, nachdem seine „66“ bei den Pittsburgh Penguins gesperrt wurde, und lief in der Folge wieder mit ihr auf.

Anmerkungen

Literatur 
 Arizona Coyotes Media Guide 2014–2015. Arizona Coyotes Hockey Club, 2014, S. 269–271.
 Boston Bruins Media Guide 2014–2015. Boston Bruins Hockey Club, 2014, S. 265–266.
 Buffalo Sabres Media Guide 2014–2015. Buffalo Sabres Hockey Club, 2014, S. 291–294.
 Canadiens de Montréal Guide de Presse 2014–2015. Club de Hockey Canadien, 2014, S. 576–585.
 Carolina Hurricanes Media Guide 2014–2015. Carolina Hurricanes Hockey Club, 2014, S. 208.
 Chicago Blackhawks Media Guide 2014–2015. Chicago Blackhawks Hockey Club, 2014, S. 236–242.
 Colorado Avalanche Media Guide 2014–2015. Colorado Avalanche Hockey Club, 2014, S. 190–192.
 Dallas Stars Media Guide 2014–2015. Dallas Stars Hockey Club, 2014, S. 266–268.
 Detroit Red Wings Media Guide 2014–2015. Detroit Red Wings Hockey Club, 2014, S. 267–278.
 Edmonton Oilers Media Guide 2014–2015. Edmonton Oilers Hockey Club, 2014, S. 161.
 Florida Panthers Media Guide 2014–2015. Florida Panthers Hockey Club, 2014, S. 14.
 Los Angeles Kings Media Guide 2014–2015. Los Angeles Kings Hockey Club, 2014, S. 228–232.
 Minnesota Wild Media Guide 2014–2015. Minnesota Wild Hockey Club, 2014, S. 154.
 New Jersey Devils Media Guide 2014–2015. New Jersey Devils Hockey Club, 2014, S. 239.
 New York Islanders Media Guide 2014–2015. New York Islanders Hockey Club, 2014, S. 182–183.
 New York Rangers Media Guide 2014–2015. New York Rangers Hockey Club, 2014, S. 333–336.
 Ottawa Senators Media Guide 2014–2015. Ottawa Senators Hockey Club, 2014, S. 229.
 Philadelphia Flyers Media Guide 2014–2015. Philadelphia Flyers Hockey Club, 2014, S. 265–268.
 Pittsburgh Penguins Media Guide 2014–2015. Pittsburgh Penguins Hockey Club, 2014, S. 291.
 St. Louis Blues Media Guide 2014–2015. St. Louis Blues Hockey Club, 2014, S. 259–260.
 Toronto Maple Leafs Media Guide 2014–2015. Toronto Maple Leafs Hockey Club, 2014, S. 402.
 Vancouver Canucks Media Guide 2014–2015. Vancouver Canucks Hockey Club, 2014, S. 189–190.
 Washington Capitals Media Guide 2014–2015. Washington Capitals Hockey Club, 2014, S. 233.

Trikotnummer, gesperrt
Trikotnummer gesperrt NHL
Trikotnummer, gesperrt